Косевич — фамилия. Известные носители:

 Косевич, Александр Александрович (род. 1965) — украинский футболист, тренер и футбольный функционер.
 Косевич, Арнольд Маркович (1928—2006) — советский и украинский физик-теоретик.